Podgórz peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Podgórz, un village du powiat de Brodnica
 Podgórz, un village du powiat de Nakło
dans la voïvodie de Lublin
 Podgórz, un village du powiat d'Opole Lubelskie